Buem peut être :
 Buem, aussi appelé lelemi ou lefana, langue kwa parlée au Ghana ;
 , circonscription électorale ghanéenne.